

Geografia 
 Olanda – regione geografica dei Paesi Bassi
 Olanda (provincia) – ex provincia dei Paesi Bassi esistita tra il 1814 e il 1840
 Olanda Meridionale – provincia dei Paesi Bassi
 Olanda Settentrionale – provincia dei Paesi Bassi
 Contea d'Olanda – stato del Sacro Romano Impero e poi parte delle Repubblica delle Sette Province Unite
 Regno d'Olanda – stato fantoccio istituito nel 1806 da Napoleone Bonaparte

 Olanda – frazione residenziale di Verona

Pagine correlate 
 Holland
 Nuova Olanda